Die Liste der Sieger der Grand-Slam-Turniere im Mixed listet zuerst alle Sieger bei den vier Grand-Slam-Turnieren im Tennis – Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open – seit 1892 auf. In einer weiteren Liste sind die Spieler nach der Anzahl ihrer Siege sortiert. Es werden auch der Zeitraum, in dem der Athlet gewonnen hat und die Anzahl der Siege bei den einzelnen Turnieren angegeben. Da der Begriff des Grand-Slam-Turniers erst in den 1930er Jahren geprägt wurde, ist die Bezeichnung „Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier“ für die vor dieser Zeit erreichten Titel ahistorisch. Sie sind dennoch in die Zählung aufgenommen.

Margaret Smith Court aus Australien ist mit 21 Grand-Slam-Titeln zwischen 1961 und 1975 die erfolgreichste Spielerin. Bei den Männern hält Owen Davidson mit zehn Erfolgen zwischen 1966 und 1974 den Rekord. Leander Paes ist mit zehn Siegen seit 1999 der erfolgreichste aktive Tennisspieler. 17 Tennisspielern (10 Herren, 7 Damen) gelang es bisher, bei jedem der vier Turniere zu gewinnen. Alle vier Turniere gemeinsam in einem Jahr zu gewinnen, den sogenannten Grand Slam, gelang bisher nur Margaret Smith und Ken Fletcher 1963.

Mit der Zulassung von professionellen Tennisspielern begann im Jahr 1968 die Open Era. Die French Open waren bis 1925 ausschließlich französischen und einer sehr beschränkten Anzahl von ausländischen Spielern vorbehalten.

Wettbewerbe 
Farblegende:

Siegerliste 
 Platz: Gibt die Reihenfolge der Athleten wieder. Diese wird durch die Anzahl der Siege bestimmt.
 Name: Nennt den Namen des Athleten.
 Land: Nennt das Land, für das der Athlet startete.
 Von: Das Jahr, in dem der Athlet zum ersten Mal gewonnen hat.
 Bis: Das Jahr, in dem der Athlet zum letzten Mal gewonnen hat.
 Gesamt: Nennt die Anzahl der gewonnenen Grandslam-Turniere.
 Australian Open: Nennt die Anzahl der Siege bei den Australian Open seit 1922.
 French Open: Nennt die Anzahl der Siege bei den French Open seit 1925.
 Wimbledon: Nennt die Anzahl der Siege bei den Wimbledon seit 1913.
  US Open: Nennt die Anzahl der Siege bei den US Open seit 1892.
Anmerkung: Noch aktive Athleten sind in Fettschrift hervorgehoben. Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

Nationenwertung

Weblinks 
 Players – Results Archive. Offizielle Webpräsenz der Australian Open
 Event info – History – Past winners. Offizielle Webpräsenz der French Open
 History – Roll of Honour. wimbledon.com
 History – Past Champions. usopen.org
 Winners. Grand Slam History

Grand-Slam-Sieger, Mixed